Ženská dvouhra Ladies Open Lugano 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže luganského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla belgická tenistka Elise Mertensová,, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nenasazená 28letá Slovinka Polona Hercogová, jež ve finále zdolala 17letou polskou hráčku Igu Świątekovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, jímž navázala na bastadské triumfy z let 2011 a 2012.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ladies Open Lugano
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
WTA Tour 2019